Lars Larsson och liknande namn kan syfta på:
Lars Larsson Molin (1785–1845), Lasse-Maja, legendarisk stortjuv 
Lars Larsson (1800–1865), dalmålare
Lars Larsson (silversmed) (1820–1880), silversmed
Lars Larsson i Bredsjö (1842–1922), konservativ riksdagsledamot 
Lars Larsson (fotograf) (1858–1932), hovfotograf 
Lars Larsson (friidrottare) (1911–1993), hinderlöpare
Lars Larsson (målare) (1912–1971), målare
Lars Larson (1915–1993), målare
Lars Larsson (konstnär) (1917–1991), målare
Lars Larsson i Lotorp (1921–1971), socialdemokratisk riksdagsledamot 
Lars Larsson (arkeolog) (född 1947), arkeolog
Lars Larsson (konsthantverkare) (född 1950), smideskonstnär 
Lasse Larsson (född 1962), fotbollsspelare 
Lars Larsson (industriman) (född 1966), industriman, skrivit bok om Palmemordet
Lars Larsson (chefredaktör och paddlare) (född 1975), chefredaktör för tidskriften Paddling
Lars Larsson (musiker) (född 1972), musiker, medlem i Arvingarna
Lars Larsson (teaterchef), chef vid Teater Västmanland och Malmö Stadsteater